Cinema e TV 
O Campeão (telenovela), produção brasileira da TV Bandeirantes
The Champion, filme (1915) de Charles Chaplin traduzido em Portugal como O Campeão
O Campeão (filme de 1931), filme de King Vidor
O Campeão (filme de 1979), filme de Franco Zefirelli com Jon Voight e Ricky Schroeder

Outros usos
"O Campeão" (canção), gravada por Neguinho da Beija-Flor
 O Campeão (jornal), publicação portuguesa do século 19

Desambiguações de artes